Slovinský fotbalový pohár (slovinsky Pokal Nogometne zveze Slovenije) je hlavní vyřazovací soutěž ve slovinském fotbalu. První ročník byl rozehrán v roce 1991 poté, co slovinské kluby po rozpadu Jugoslávie opustily jugoslávskou fotbalovou ligu a jugoslávský fotbalový pohár. Soutěže se účastní 28 týmů. Finále se hraje na jeden zápas, pouze v letech 1994 až 2004 se finále hrálo na dva zápasy.

Přehled vítězů 
Zdroj:
Vysvětlivky
 prodl. – výsledek po prodloužení
 pen. – rozhodlo se v penaltovém rozstřelu

Odkazy

Reference

Související články 
 Prva slovenska nogometna liga
 Slovinský Superpohár

Externí odkazy 
  

Slovinské fotbalové soutěže